Джонатан Эстрада Кампильо (; род. 27 января 1983 года, Медельин, Колумбия) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Атлетико Букараманга» и сборной Колумбии.

Клубная карьера 

Эстрада — воспитанник клуба «Энвигадо». В 2011 году он дебютировал в Кубке Мустанга. В 2007 году сыграв за клуб более 100 матчей Джонатан перешёл в «Мильонариос». Летом 2009 года на правах аренды Эстрада присоединился к испанскому «Реал Сосьедад». 29 августа в матче против «Лас-Пальмас» он дебютировал в испанской Сегунде. По итогам сезона Джонатан помог клубу вернуться в элиту. После окончания аренды он вернулся в «Мильонариос».

В начале 2011 года Эстрада перешёл в бразильский «Аваи». 22 мая в матче против «Фламенго» он дебютировал в бразильской Серии A.

После не очень удачного выступления в Бразилии Джонатан вернулся на родину, подписав контракт с «Индепендьенте Медельин». 5 февраля в матче против своей бывшей команды «Энвигадо» он дебютировал за новую команду. 26 марта в поединке против «Атлетико Насьональ» Эстрада забил свой первый гол за «Индепендьенте Медельин». В начале 2013 года Джонатан перешёл в «Патриотас». 9 февраля в матче против «Депортиво Пасто» он дебютировал за новую команду. 1 сентября в поединке против «Депортес Киндио» Эстрада забил свой первый гол за «Патриотас».

В начале 2015 года Джонатан перешёл в «Депортес Толима». 31 января в матче против «Бояка Чико» он дебютировал за новый клуб. 12 марта в поединке против «Кукута Депортиво» Эстрада забил свой первый гол за «Депортес Толима». В матчах Южноамериканского кубка против «Атлетико Хуниор» и парагвайского «Спортиво Лукеньо» он забил по голу.

В 2016 году Джонатан вернулся в «Мильонариос», в составе которого он отыграл сезон, после чего присоединился к «Атлетико Хуниор». 1 февраля 2017 года в матче Кубка Либертадорес против венесуэльского «Карабобо» он дебютировал за новую команду. В этом поединке Эстрада отметился голевой передачей. Через неделю в ответном матче против «Карабобо» он забил свой первый гол за «Атлетико Хуниор».

Международная карьера 
10 мая 2007 года в товарищеском матче против сборной Панамы он дебютировал за сборную Колумбии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Ficha en Golgolgol
 Ficha en www.realsociedad.com
 Jonathan Estrada en Facebook

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Аваи»
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Депортес Толима»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Атлетико Хуниор»
Игроки ФК «Патриотас Бояка»
Игроки ФК «Энвигадо»
Игроки ФК «Атлетико Букараманга»